Melchior kan som auktorsförkortning betyda:

 Hans Melchior
 Hans Bøchmann Melchior

Robotskapade auktorsförkortningar